Cinq navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Illustrious. 

  un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons, lancé à Buckler's Hard en 1789. Il combat par deux fois la Marine française, à Toulon en 1793 et à Gênes en 1795 où il est gravement endommagé. Alors qu'il rentre en Angleterre pour réparation, il s'échoue au cours d'une violente tempête et doit être abandonné ;
  un vaisseau de 74 canons comme son prédécesseur, il est lancé à Rotherhithe en 1803. Il est à la bataille de l'île d'Aix, et combat au large de Java en Indonésie. En 1854, il est transformé en navire d'entraînement et continue à servir jusqu'à son démantèlement en 1868 à Portsmouth ;
  est un cuirassé de , lancé en 1896 et démantelé en 1920 ;
  est un porte-avions de classe Illustrious commissionné en 1940. L'année suivante, il est le premier à lancer ses avions contre une flotte ennemie, il sert jusqu'en 1954 ;
  est un porte-avion de  commissionné en 1982 et retiré du service en .

Nom de bateau de la Royal Navy